Вацлав Коранда молодший (*1425 — †1/9 листопада 1519) — церковний та державний діяч Богемії, прихильник поміркованих гуситів-чашників.

Життєпис 
Походив з аристократичного роду Коранд. Син князя Вацлава Коранда старшого, вірного прихильника гуситів. Замолоду навчався у Карловому університеті, де у 1454 році отримав ступінь бакалавра. У 1458 році він отримує ступінь магістра й починає викладати в цьому ж університеті. У 1460—1462 роках займав посаду декана, а у 1462 році обирається на ректора Карлова університету.

У 1462 році, як визначного промовця, Коранда було включено до посольства короля Їржі Подєбрада, яке намагалося домогтися від папи римського Пія II затвердження Яна Рокицани як архієпископа Празького. Проте марно. Втім Рокицану у Богемії вважався за архієпископа, а папський престол розглядав його як адміністратор. Водночас разом із товаришами намагався отримати від папи підтвердження Празьких компактів, прийнятих на Базельському соборі. Й тут не досяг успіху. Це призвело до остаточно розриву між католиками та чашниками (утраквістами).

По поверненню до Праги проповідував у Вифлеємській каплиці, де жорстко виступав проти чеські братів. Після смерті Яна Рокицани у 1471 році обирається архієпископом Празьким (у варіанті папи римського — тимчасовим адміністратомо єпархії) й водночас йде з посади ректора Карлова університету. На цій посаді підтримував династію Ягеллонів. У 1497 році зрікся посади архієпископа (адміністратора). В подальшому відійшов від політичних та церковних справ. З 1513 року до самої смерті перебував на посаді ректора Карлового університету..

Творчість 
Літературна діяльність здебільшого торкається тогочасних подій у політичному та релігійному житті Богемії. після повернення з Риму до Праги склав звіт, куди увійшли апологія Празьких компактів, відповідь папи римського Пія II. Усі його проповіді та думки увійшли до збірки «Manualia Venceslai Korandae».

Джерела 
 Blanka Zilynská: Václav Koranda ml. z Nové Plzně. In: Forum. Zeitschrift der Karls-Universität. Prag 2006, Nr. 1/2006, Seite 26-27. ISSN 1211—1724

Чеські письменники
Чеські релігійні діячі
Ректори Карлового університету